Шапошниково — хутор в Каменском районе Воронежской области России.

Входит в состав Трехстенского сельского поселения.

История 
На месте хутора в XIX веке располагались различные отдельно стоявшие усадьбы. Из картографических источников известны усадьбы Каширина и Зацепина, а по преданиям — Обухова и Шапошникова. Хутор, основанный в первые годы после Октябрьской революции, получил название по усадьбе Шапошникова.

По состоянию на 1973 год хутор относился к Подгоренскому району.

География 
Хутор расположен на автодороге  в 3 км к юго-востоку от села Трёхстенки. С востока ограничен небольшим лесом.

Улицы 
 ул. Дорожная,
 ул. Лесная.

Население 
Население —  человек.

Примечания

Ссылки 
 Шапошниково (хутор)

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)